Geografie:
Gap (Hautes-Alpes), een stad in het Franse departement Hautes-Alpes
Gap (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
The Gap (Nieuw-Zuid-Wales)
The Gap (Queensland)

Overige:
Gap (kleding), een Amerikaans kledingmerk
gap (skateboarden), een te overbruggen tussenruimte bij het skateboarden
The Gap Band, een Amerikaanse muziekgroep

 Project Zuidoost-Anatolië (Turks: Güneydoğu Anadolu Projesi)
 Gebruikersacceptatietest, acceptatietest van software door de toekomstige gebruiker
 De ICAO-code voor de luchtvaartmaatschappij Air Philippines
 De NYSE-code voor de Amerikaanse supermartketen A&P
 Generic Access Profile, een protocol dat DECT-telefoons van verschillende leveranciers met elkaar laat samenwerken